Oops!... I Did It Again, chanson de Britney Spears ;
 Oops!... I Did It Again, album de Britney Spears dont est tirée la chanson éponyme ;
 Oops!... I Did It Again World Tour, tournée suivant cet album.